Étienne Faure peut désigner :
 Étienne Faure (1960-), poète ;
 Étienne Faure (1969-), cinéaste.